De Tour Down Under 2018 werd verreden van 16 tot en met 21 januari in Australië en was de twintigste editie van deze meerdaagse etappekoers. Start en finish lagen in de buurt van Adelaide. De ronde is de eerste wedstrijd op de UCI World Tour 2018-kalender. De titelverdediger was de Australiër Richie Porte, die dit jaar als tweede eindigde. Hij werd opgevolgd door de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe 
{| width=100%
| width=50% align=left valign=top |

| width=50% align=left valign=top |
{{Tabel klassement wielerwedstrijd
| hoofding = Algemeen klassement
| eenheid = Tijd
| trui    = oranje
| e1     =  André Greipel| e1plg  =  Lotto Soudal| e1res  = 3u50'11"| e2     =  Caleb Ewan
| e2plg  =  Mitchelton-Scott
| e2res  = + 4"
| e3     =  Will Clarke
| e3plg  =  Education First-Drapac
| e3res  = z.t.
| e4     =  Peter Sagan
| e4plg  =  BORA-hansgrohe
| e4res  = + 6"
| e5     =  Nicholas Dlamini
| e5plg  =  Team Dimension Data
| e5res  = z.t.
| e6     =  Nathan Haas
| e6plg  =  Team Katjoesja Alpecin
| e6res  = + 9"
| e7     =  Jhonatan Restrepo
| e7plg  =  Team Katjoesja Alpecin
| e7res  = z.t.
| e8     =  Elia Viviani
| e8plg  =  Quick-Step Floors
| e8res  = + 10"
| e9     =  Simone Consonni
| e9plg  =  UAE Team Emirates
| e9res  = z.t.
| e10     =  Phil Bauhaus
| e10plg  =  Team Sunweb
| e10res  = z.t.
| e1bel  = Laurens De Vreese
| e1bp   = 50
| e1bplg =  Astana Pro Team
| e1bres = z.t.
| e1ned  = Sam Oomen
| e1np   = 29
| e1nplg =  Team Sunweb
| e1nres = z.t.
}}
|}

 2e etappe 

 4e etappe 

 6e etappe 

Klassementsleiders na elke etappe

Eindklassementen

 Deelnemers 
 Startlijst 

Vrouwen
De Santos Women's Tour Down Under''' was aan zijn zevende editie toe, de derde als meerdaagse wedstrijd. Vanaf deze editie heeft de wedstrijd een UCI 2.1-status. Titelverdedigster Amanda Spratt won ook deze editie.

2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018
UCI World Tour 2018